Le Provençal — газета, выходившая в Марселе (Франция) в XX веке.

История 
Первоначально «Le Provençal» называлась «Le Petit Provençal» (фр.), региональная ежедневная газета в Марселе и на юго-востоке Франции, выходившая в период с 1880 по 1944 годы.

Жоффруа Велтен (фр., 1831—1915), эльзасский бизнесмен, живший в Марселе, и Жан-Баптист Амабль Шано (фр., 1855—1920), юрист и мэр Марселя, стояли у истоков создания первой версии «Le Petit Provençal», чье название было «La Jeune République» (фр.).

Винсент Дельпюш (фр., 1888—1966), журналист и политик, после того как с 1921 по 1933 год был директором-администратором газеты «Le Radical» (в Марселе), затем содиректором газеты «Le Bavard» в 1931 году, в 1933 году стал председателем совета директоров «Le Petit Provençal». Он вдохнул в газету новую жизнь, увеличив количество специальных страниц о спорте, культуре и сельском хозяйстве, что сделало её одним из самых важных СМИ на юго-востоке Франции.

19 июня 1940 года газета опубликовала на первой полосе обращение генерала де Голля. Но с 1941 года газета всё активнее поддерживала политику режима Виши.

В августе 1944 года, во время боёв за освобождение города, Ксавье Кулиоли (1896—1978) (будущий глава полиции Буш-дю-Рона и будущий директор Прованса, активист Сопротивления и социалистический деятель), Ник Вентури (фр., 1923—2008), печально известный мафиози из Марселя, и Андре Амбрози (1914—1964), солдат, недавно сбежавший из лагеря Санс (Йонна), и активный члена Сил освобождения Франции (фр.), освободили и заняли штаб-квартиру «Le Petit Provençal» в сопровождении нескольких вооруженных людей. Фактически, группа провела операцию в пользу Гастона Деффера, лидера сети сопротивления «Брута» и будущего мэра Марселя.

Именно тогда газета была переименована в «Le Provençal» — название, которое сохранялось до 1997 года, когда издание объединилось с «Le Méridional» (фр.) и стало называться «La Provence» (фр.).

Газета была непоколебимой политической поддержкой её владельца, Гастона Деффера, в частности, позволив последнему победить на выборах мэра Марселя в 1953 году и оставаться им без перерыва до своей смерти в мае 1986 года. В политическом плане газета всегда защищала взгляды своего основного владельца, такие как чувствительность к левым идеям, снисходительность по отношению к криминальным кругам Марселя и яростное желание децентрализовать процесс принятия решений, касающихся крупных государственных контрактов перед местными сообществами — политику, которую он успешно реализовывал в качестве министра внутренних дел в период с 1981 по 1984 год в течение первого семилетнего срока Франсуа Миттерана.

Примечания

Ссылки 

Статьи проекта Франция